Eko of EKO kan verwijzen naar:
 Eko (modelautofabrikant)
 Eko (gitaar), een Italiaans gitaarmerk 
 Mr. Eko, personage uit de serie Lost
 EKO-keurmerk, waarin EKO verwijst naar biologische landbouw en voeding
 EKO, de IATA-code van Elko Regional Airport, luchthaven bij Elko, Nevada
 Edgeworth-Kuiper Object, zie Kuipergordel